Хо̀уган (звуков файл и буквени символи за произношение ) може да се отнася за:

 Джеймс Хоуган (р. 1941), английски писател
 Пол Хоуган (р. 1939), австралийски киноартист
 Хедър Хоуган (р. 1985), американска актриса
 Хълк Хоуган (р. 1953), американски кечист и киноартист